Een verkeersweg:
 N585 (België)
 N585 (Frankrijk)
 N585 (Nederland), zie Provinciale weg 585

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing